Newell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Newell (Alabama), im Randolph County
 Newell (Arkansas), im Union County
 Newell (Georgia), im Charlton County
 Newell (Illinois), im Vermilion County
 Newell (Iowa), im Buena Vista County
 Newell (Kalifornien), im Modoc County
 Newell (North Carolina)
 Newell (Ohio)
 Newell (Pennsylvania), im Fayette County
 Newell (South Dakota), im Butte County
 Newell (West Virginia), im Hancock County
 Newell Run (Ohio)
 Newell Station (Tennessee)

Newell steht für folgendes County in Kanada:
 County of Newell in Alberta

Newell ist der Familienname folgender Personen:
 Alan C. Newell (* 1941), irisch-US-amerikanischer angewandter Mathematiker
 Alex Newell (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Allen Newell (1927–1992), US-amerikanischer Informatiker und Kognitionspsychologe
 Andrew Newell (* 1983), US-amerikanischer Skilangläufer
 Anicka Newell (* 1993), kanadische Stabhochspringerin
 Barbara W. Newell (* 1929), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Edward T. Newell (1886–1941), US-amerikanischer Numismatiker 
 Frederick Buckley Newell (1890–1979), US-amerikanischer Theologe und Bischof
 Gabe Newell (* 1962), US-amerikanischer Programmierer
 George Newell (* 1997), englischer Fußballspieler
 Gordon F. Newell (Gordon Frank Newell; 1925–2001), US-amerikanischer Physiker
 Harlan W. Newell (1916–2012), US-amerikanischer Offizier
 Jasper Newell (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Joe Newell (* 1993), englischer Fußballspieler

 
 Norman Newell (1919–2004), britischer Musikproduzent
 Norman D. Newell (1909–2005), US-amerikanischer Paläontologe und Zoologe
 Patrick Newell (1932–1988), britischer Schauspieler
 Peter Newell (1915–2008), kanadischer Basketballtrainer
 Peter Sheaf Hersey Newell (1862–1924), US-amerikanischer Kinderbuchautor, Illustrator und Comiczeichner
 William A. Newell (1817–1901), US-amerikanischer Politiker

Newell bezeichnet:
 Newell’s Old Boys, argentinische Fußballmannschaft
 Newell Rubbermaid, amerikanischer Hersteller von Konsumgütern
 (2086) Newell, Asteroid des Hauptgürtels
 Newell Point, Landspitze von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Newell Township